Mindaugas Panka, né le  à Alytus, est un footballeur international lituanien.

Carrière

En club

En sélection 
Mindaugas Panka est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national José Couceiro pour un match amical face à l'Estonie le .

Il compte 28 sélections et 0 but avec l'équipe de Lituanie depuis 2008.

Palmarès 
 Avec le Widzew Łódź :
 Champion de Pologne de deuxième division en 2009 et 2010.
 Avec Hapoël Ironi Kiryat Shmona :
 Coupe d'Israël en 2014

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international lituanien
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Widzew Łódź
Joueur du Ruch Chorzów
Joueur du FK Vėtra Vilnius
Joueur du FK Vilnius
Naissance en mai 1984
Naissance à Alytus
Naissance en RSS de Lituanie